Jens Eriksson (né le  à Västerås en Suède) est un joueur professionnel de hockey sur glace suédois. Il évolue en position de centre.

Carrière

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 2000-2001 || VIK Västerås HK || Hockeyettan
|| 20 || 0 || 1 || 1 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2001-2002 || VIK Västerås HK || Hockeyettan
|| 3 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2002-2003 || Surahammar IF || Hockeyettan
|| 34 || 15 || 22 || 37 || 16 || 6 || 0 || 2 || 2 || 4
|-
| 2003-2004 || Surahammar IF || Hockeyettan
|| 25 || 9 || 7 || 16 || 22 || - || - || - || - || -
|-
| 2004-2005  || Grüner IL || 1. divisjon
|| 31 || 15 || 15 || 30 || 36 || - || - || - || - || -
|-
| 2005-2006 || Manglerud Star || GET-ligaen
|| 42 || 12 || 8 || 20 || 38 || 4 || 0 || 0 || 0 || 2  
|-
| 2006-2007 || Mörrums GoIS IK || Hockeyettan
|| 36 || 11 || 13 || 24 || 38 || - || - || - || - || -
|-
| 2007-2008 || Surahammar IF || Hockeyettan
|| 33 || 12 || 22 || 34 || 30 || - || - || - || - || -
|-
| 2008-2009 || Aigles de Nice || Division 1
|| 26 || 11 || 30 || 41 || 36 || 2 || 0 || 1 || 1 || 4  
|-
| 2009-2010 || Scorpions de Mulhouse || Division 1 
|| 26 || 8 || 13 || 21 || 26 || 4 || 1 || 2 || 3 || 10  
|-
| 2010-2011 || White Caps Turnhout || Eredivisie
|| 12 || 2 || 5 || 7 || 10 || - || - || - || - || -
|-
| 2010-2011 || White Caps Turnhout || Belgique
|| 13 || 30 || 35 || 65 || 8 || - || - || - || - || -
|-
| 2010-2011 || Kalix UHC || Hockeyettan
|| 10 || 5 || 8 || 13 || 8 || - || - || - || - || -
|-
| 2011-2012 || Phénix de Reims || Division 1 
|| 26 || 25 || 19 || 44 || 38 || 5 || 3 || 5 || 8 || 6  
|-
| 2012-2013 || Ours de Villard-de-Lans || Ligue Magnus
|| 26 || 10 || 19 || 29 || 22 || 4 || 3 || 2 || 5 || 4  
|-
| 2013-2014 || Ours de Villard-de-Lans || Ligue Magnus
|| 26 || 8 || 23 || 31 || 36 || 8 || 0 || 3 || 3 || 4  
|-
| 2014-2015 || Lions de Lyon || Ligue Magnus
|| 23 || 6 || 10 || 16 || 18 || 4 || 2 || 4 || 6 || 4
|-
| 2015-2016 || Guildford Flames || EPIHL || 53 || 31 || 44 || 75 || 36 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Guildford Flames || EPIHL || 53 || 23 || 45 || 68 || 66 || 7 || 0 || 2 || 2 || 8
|-
| 2017-2018 || Ours de Villard-de-Lans || Division 2 || 18||8||13||21||14||4||3||2||5||26
|-
| 2018-2019 || Surahammar IF  || Hockeyettan
|| 39 || 9 || 13 || 22 || 30 || 9 || 1 || 3 || 4 || 0

Références 

Naissance en août 1984
Naissance à Västerås
Joueur suédois de hockey sur glace
Joueur du Reims Champagne hockey
Joueur du VIK Västerås HK
Joueur du Nice Hockey Côte d'Azur
Joueur des Ours de Villard-de-Lans
Joueur du Lyon Hockey Club
Attaquant de hockey sur glace
Joueur des Scorpions de Mulhouse